Osoby o tym nazwisku:
 George Pravda – czechosłowacki aktor
 Jozef Daniel Pravda – rzymskokatolicki duchowny
Inne:
 Pravda – film w reżyserii Jean-Luc Godarda z 1969 roku
 „Pravda” –  litewski magazyn
 „Pravda” – słowacki dziennik

Zobacz też
 „Prawda” () – gazeta codzienna, oficjalny organ prasowy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego